Henk Pijlman (bestuurder), een Nederlandse voormalige leraar en oud-politicus voor D66
Henk Pijlman (componist) (?, 1908 – ?, 1989), een Nederlands componist, dirigent, organist en beiaardier